Pappacoda (famiglia) - famiglia nobile napoletana
 Gian Lorenzo Pappacoda – nobile e politico italiano
 Luigi Pappacoda – vescovo cattolico italiano
 Sigismondo Pappacoda – cardinale e vescovo cattolico italiano